La Penna (La Penne) – comune francese del dipartimento delle Alpi Marittime nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Persone
 Antonio La Penna – latinista italiano
 Antonio La Penna – lottatore italiano
 Cosimo La Penna – calciatore italiano
 Federico La Penna – arbitro italiano
 Giovanni La Penna – supercentenario italiano
 Leslie La Penna – attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano